Pozorište Lope de Vega () je pozorišna kuća iz Madrida, Španija. Nalazi se u centralnoj gradskoj ulici Grand Via, na mestu istoimenog pozorišta iz 1850. godine koje je u međuvremenu srušeno.

Istorija 

Pozorište Lope de Vega smešteno je u bloku koji zauzima broje od 53 do 59 ulice Grand Via, između ulice Kalje de Sen Bernardo i Kalje de Isabela la Katolika. Zemljište na kojem se nalazi pozorište je 1944. godine kupila kompanija Inmobiliaria Metropolitana (jedna od kompanija koja posluje u sastavu preduzeća Metrovacesa). Pozorišna zgrada građena je četiri godine od 1945. go 1949. Uporedo sa gradnjom pozorišta, izgrađeni su i podzemni tržni centar i hotel Lope de Vega. Pozorište je građeno po idejnom rešenju Joakina Otamendija i Julijana Otamendija.
 

Pozorište je otvoreno 16. aprila 1949. godine uz prisustvo brojnih poznatih zvanica, uključujući i čuvenu glumicu Huanitu Reinu.  U početku u pozorištu su igrani uglavnom muzičke predstave. Godine 1954, pozorište je dobilo veliki bioskopski ekran i postaje Bioskopsko pozorište Lope de Vaga, koje je otvoreno 12. decembra iste godine. Godine 1987. pozorište je bilo domaćin prve dodele nagrade Goja a 1997. domaćin dodele Nagrade za španske filmske pisce. Iste godine, 1997, bioskop je pretvoren u pozorište koje je vrlo brzo povratilo staru slavu. Lope de Vaga je postalo prepoznatljivo pod imenom španski Brodvej. Izvođenje Lepotice i zveri, Fantoma iz opere, Mama Mia, Jadnika, Kralja lavova  i drugih poznatih predstava privukli su brojnu publiku. Godine 2011. pozorište je podvrgnuto reformi i reorganizaciji. Pozorišna zgrada je proširena a glavna sala dobila je kapacitet od 1496 mesta. U pozorištu Lope de Vega premijerno je izvedena španska premijera mjuzikla Kralj lavova. Pozorište Lope de Vega nalazi se u vlasništvu kompanije „Stage Entertainment of Amsterdam () “.

Galerija

Vidi još 
Kultura u Madridu

Reference

Spoljašnje veze 

Култура Шпаније
Позоришта